Zawiya () steht für:

 arabische Bezeichnung für einen religiösen Rückzugsort, siehe Tekke und Zaouia
 az-Zawiya, Stadt in Libyen
 Munizip az-Zawiya, Verwaltungsbezirk in Libyen
 az-Zawiya (Palästina), Ort im Westjordanland
 Dschebel Zawiya, Bergregion in Syrien